Kernighan est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Brian Kernighan (né en 1942), programmeur informatique canadien
, femme politique américaine de Californie
Robert Kirkland Kernighan (1854-1926), poète et journaliste canadien

Voir aussi

Homonymie de patronyme